En la mitología griega, Hipótoe es el nombre de cinco personajes distintos.

Hipótoe, hija de Méstor, hijo de Perseo, y de Lisídice, hija de Pélope. Poseidón secuestró a Hipótoe de su familia, y la llevó a las islas Equínadas, y con ella engendró a Tafio que más tarde fundó la ciudad de Tafos.
Hipótoe, una de las Nereidas.
Hipótoe, hija de Pelias. Su madre era Anaxibia, hija de Bías uno de los Nióbidas.
Hipótoe, una amazona. Luchó con Pentesilea en Troya y fue asesinada por Aquiles.
Hipótoe, una de las Danaides, hija de Dánao. Se casó con Obrimo, hijo de Egipto.

Referencias 

Mujeres en la mitología griega
Nereidas
Danaides
Amazonas de la mitología griega